Ге́йнрих () — немецкая фамилия. Образована от мужского имени Генрих. 

Известные носители:

 Гейнрих, Александр Рудольфович (род. 1984) — узбекистанский футболист.
 Гейнрих, Елизавета Морицовна (1882—1942) — вторая жена русского писателя Александра Куприна.
 Гейнрих, Мария Морицовна (по первому мужу — Абрамова; 1865—1892) — русская актриса; гражданская жена писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка.
 Гейнрих, Мориц Григорьевич — русский фотограф. Отец Марии Абрамовой и Елизаветы Гейнрих.
 Гейнрих, Христиан-Людвиг (1803—1855) — доктор медицины, старший врач морского госпиталя в Севастополе.